I membri dell'Istituto di scienze, lettere ed arti vennero nominati tra il 1802 e il 1814 per far parte del Istituto nazionale (1803-1810), poi Istituto di scienze, lettere ed arti (1810-1814).

Cronologia 
Nel 1802 Napoleone Bonaparte, primo console, nominò i primi 30 membri il 6 novembre. L'elenco comprendeva anche Carlo Bianconi, morto però il 15 agosto 1802.

Nel 1803 i membri già nominati proposero a loro volta i membri mancanti per raggiungere il numero di 60.

Nel 1812, dopo una riforma dell'istituto, Napoleone, re d'Italia, effettuò nuove nomine.

I membri furono confermati anche dopo la restaurazione austriaca, ma la mancanza di nuove nomine provocò la loro progressiva diminuzione. Alcuni membri, nominati tra il 1822 e il 1834, furono indicati come membri aggiunti per le commissioni.

Nel 1839 si contavano solo 5 membri residenti nel regno Lombardo-Veneto (Brera, Carlini, Configliachi, Morosi e Zendrini).

Elenco 
Nel prospetto seguente sono indicati tutti i membri. Tra parentesi sono indicate le informazioni ritenute errate contenute negli elenchi.

X = membri; P membri pensionati; O membri onorari.

Classi dal 1803FM = Classe di fisica e matematica; MP = Classe di morale e politica; LB = Letteratura e belle arti.

Classi dal 1812SA = Scienze e arti meccaniche; LA = Lettere e arti liberali.

Membri aggiunti per le commissioni 
Membri aggiunti per lo svolgimento delle attività dell'Istituto sotto il regno Lombardo-Veneto.

1822 (12 agosto)
 Pietro Alemanni
 Angelo Bellani
 Carlo Gianella
 Carlo Parea

1824 (26 luglio)
 Giuseppe Belli
 Ottavio Ferrario
 Carlo Paganini
 Luigi Sacco

1828 (4 agosto)
 Giuseppe Balsamo Crivelli
 Giuseppe Bruschetti
 Luigi De Cristoforis
 Ignazio Lomeni
 Claro Giuseppe Malacarne
 Gabrio Piola

1834 (22 marzo)
 Luigi Sebastiano Alloy
 Pietro Anderloni
 Carlo Ottavio Castiglioni
 Giuseppe De Filippi
 Robustiano Gironi
 Antonio Kramer
 Pompeo Litta Biumi
 Luigi Manfredini
 Pompeo Marchesi
 Domenico Moglia
 Luigi Sabatelli
 Lorenzo Taverna

Note

Voci correlate
 Istituto di scienze, lettere ed arti